Hsien-ch’eng-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luoyang (häradshuvudort), Guangdong, 
 Lincheng (häradshuvudort i Kina), Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar